Список чемпионов WWE в первом тяжёлом весе.

История чемпионства в первом тяжёлом весе

Названия титула

Действующий чемпион WWE в первом тяжёлом весе 
На    года титул упразднён.

Список чемпионов 
 По состоянию на    года титулом владело четыре чемпиона в чемпионате WCW в полутяжёлом весе и тридцать шесть чемпионов в чемпионате WCW/WWF/WWE в первом тяжёлом весе, двое были со-чемпионами и четыре раза его делали вакантным.

Список чемпионов WCW в полутяжёлом весе 

|}

Список чемпионов WCW в первом тяжёлом весе

Чемпионы 1990—1999 годов 

|}

Чемпионы 2000—2001 годов 

|}

Список чемпионов WWF/WWE в первом тяжёлом весе 

|}

По количеству дней владения титулом чемпионата WCW в полутяжёлом весе 

На   года

|-
| 1 || Брайан Пиллман || 2 || 171 || 169

|-
| 2 || Дзюсин «Гром» Лайгер || 1 || 66 || 65

|-
| 3 || Брэд Армстронг || 1 || 59 || 58

|-
| 4 || Скотти Фламинго || 1 || 15 || 14

|}

По количеству дней владения титулом чемпионата WCW/WWF/WWE в первом тяжёлом весе 

На   года

|-
| 1 || Шейн Хелмс/Ураган/Грегори Хелмс || colspan="2" | 3 || 532 || 529

|-
| 2 || Рей Мистерио || 9 || 8 || 487 || 476

|-
| 3 || Лейтенант Локо/Чаво Герреро || colspan="2" | 6 || colspan="2" | 431

|-
| 4 || Билли Кидмен || colspan="2" | 7 || 334 || 321

|-
| 5 || Таджири || colspan="2" | 3 || 283 || 284

|-
| 6 || Крис Джерико || 5 || 4 || 230 || 255

|-
| 7 || Syxx/X-Pac || colspan="2" | 2 || 196 || 195

|-
| 8 || Дин Маленко || colspan="2" | 4 || 188 || 185

|-
| 9 || Джейми Ноубл || colspan="2" | 1 || 147 || 146

|-
| 10 || Спайк Дадли || colspan="2" | 1 || 138 || 135

|-
| 11 || Пол Лондон || colspan="2" | 1 || 126 || 127

|-
| 12 || Хувентуд Герреро/Хувентуд || colspan="2" | 5 || 113 || 105

|-
| 13 || Мэтт Харди || colspan="2" | 1 || 100 || 101

|-
| 14 || Эдди Герреро || colspan="2" | 2 || 91 || 89

|-
| 15 || Нунзио || colspan="2" | 2 || 75 || 72

|-
| 16 || Фунаки || colspan="2" | 1 || 70 || 69

|-
| 17 || Хорнсвоггл || colspan="2" | 1 || 65 || 68

|-
| 18 || Майк Сандерс || colspan="2" | 1 || 63 || 62

|-
| 19 || Эликс Скиппер || colspan="2" | 1 || 49 || 48

|-
| 20 || Артист || colspan="2" | 2 || 49 || 47

|-
| 21 || Диско Инферно || colspan="2" | 1 || colspan="2" | 48

|-
| 22 || Ленни Лейн || colspan="2" | 1 || 46 || 45

|-
| 23 || Шинджиро Отани || colspan="2" | 1 || 43 || 42

|-
| 24 || Кид Кэш || colspan="2" | 1 || 42 || 41

|-
| 25 || Ультимо Драгон || colspan="2" | 2 || 33 || 32

|-
| 26 || Крис Кандидо || colspan="2" | 1 || 29 || 28

|-
|rowspan=3| 27
| Мадуса || colspan="2" | 1 || 28 || 27
|-
| Чаво Классик || colspan="2" | 1 || 28 || 27
|-
| Эван Караджес || colspan="2" | 1 || 28 || 27

|-
| 30 || Даффни || colspan="2" | 2 || 22 || 20

|-
| 31 || Алекс Райт || colspan="2" | 1 || 15 || 18

|-
| 32 || Лэнс Шторм || colspan="2" | 1 || 14 || 13

|-
| 33 || Жаклин || colspan="2" | 1 || 12 || 9

|-
|rowspan=2| 34
| Псикоз || colspan="2" | 2 || 7 || 6
|-
| Лом || colspan="2" | 1 || 7 || 6

|-
| 36 || Оклахома || colspan="2" | 1 || 2 || 1

|}
  12 июля 1998 года Рей Мистерио победил Криса Джерико завоевав четвертый титул который не был признан, на следующий день Мистерио отдал тиул Джерико обратно.
  После победы Рея Мистерио над Крисом Джерико его чемпионство не было признано и ему пришлось вернуть титул обратно. Вернувшееся чемпионство считается продолжением 4 титула у Джерико, неофициально чемпионство стало 5,

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Official WWE Cruiserweight Championship Title History
 WCW Light Heavyweight Championship Title History at Wrestling-Titles.com (1991—1992)
 WCW/WWE Cruiserweight Championship Title History at Wrestling-Titles.com (1996 — Present)

Списки чемпионов в упразднённых чемпионатах WWE
Списки чемпионов в упразднённых чемпионатах WCW